Esistono più comuni francesi con questo nome

Saint-Pierremont – Aisne
Saint-Pierremont – Ardenne
Saint-Pierremont – Vosgi